GCR est un sigle qui peut signifier :
 groupe communiste révolutionnaire
 Gas cooled reactor (en français, réacteur refroidi au gaz) ;
  (en français, retrait achromatique ou remplacement du gris), dans le domaine de l'imprimerie et de la quadrichromie, une technique de substitution des tons neutres produits par la superposition des encres primaires (cyan, magenta, jaune) par une densité plus élevée d'encre noire ;
 Groupement des contrôles radioélectriques, une unité française de renseignement d'origine électromagnétique créé par le Régime de Vichy ;
 Groupement des concessionnaires Renault, un groupement professionnel créé en 1945, fédérant l'ensemble du réseau français de distribution primaire Renault.
 Tianjin Airlines, selon le code OACI des compagnies aériennes.
 Créole guyanais, selon la norme ISO 639 des codes des langues.